Madecorphnus är ett släkte av skalbaggar. Madecorphnus ingår i familjen Orphnidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Madecorphnus